Ziegenort bezeichnet:

 den deutschen Namen des polnischen Dorfes Trzebież
 Ziegenort (Kurzfilm) von Tomasz Popakul aus dem Jahr 2013